Віллетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Віллетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Віллетт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер